est la formule brute de plusieurs isomères.

 2-méthylimidazole, numéro CAS 
 4-méthylimidazole, numéro CAS 
 fomépizole ou 4-méthyl-1H-pyrazole, numéro CAS